одно из названий рыбы чехонь
 древнерусская монета, разновидность денги, равная  рубля или  копейки